Agathon je lahko:
 Ljudje
 Agathon - grški pesnik
 Agathon - siciljski menih, poznejši papež

 Karakterji
 Karl Agathon, Battlestar Galactica

 Podjetja
 AGATHON AG Maschinenfabrik